Оскарсгамн (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Оскарсгамн — місто у Швеції, у лені Кальмар.